Gello bezeichnet:
 Gello, Geist eines ledig gestorbenen Mädchens in der griechischen Mythologie

die italienischen Orte:
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Bibbiena (Provinz Arezzo, Toskana, auch Gello dell’Abate oder Gello del Casentino genannt)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Montecatini Val di Cecina (Provinz Pisa, Toskana)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Palaia (Provinz Pisa, Toskana)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Pescaglia (Provinz Lucca, Toskana)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Pistoia (Provinz Pistoia, Toskana)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Pontedera (Provinz Pisa, Toskana)
 Gello, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde San Giuliano Terme (Provinz Pisa, Toskana)
 Gello Biscardo, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Castiglion Fibocchi (Provinz Arezzo, Toskana)